Höhberg ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Höhberg (Gunzenhausen), Ortsteil von Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Höhberg (Ostönnen), Teil des Soester Ortsteils Ostönnen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Höhberg (Remlingen), Ortsteil von Remlingen (Unterfranken), Landkreis Würzburg, Bayern
 Höhberg (Wittibreut), Einöde der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Höhberg (Riß-Aitrach-Platten) (749 m), 4,5 km nordöstlich von Leutkirch, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Höhberg (Mönchswald) (534,4 m), im Mönchswald bei Oberhöhberg (Haundorf), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Höhberg (Grabfeld) (450 m), in den Haßbergen bei Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Höhberg (Trappstadt) (420,5 m), im Grabfeld bei Trappstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Höhberg (Siegerland) (385,5 m), im Siegerland bei Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Höhberg (Bergische Hochflächen) (349,7 m), in den Bergischen Hochflächen bei Ispingrade (Radevormwald), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höhberg (Tauberbischofsheim) (307,9 m), im Tauberland bei Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Höhberg (Werbach) (321 m), im Tauberland bei Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höheberg